

Дани сећања 

1430-е пне.

fr:1437 av. J.-C.